Сентро () — муниципалитет в Мексике, в штате Табаско, с административным центром в городе Вильяэрмоса. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название муниципалитета связано с его географическим расположением: он находится в центральной части штата и в нём размещены все административные учреждения штата.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 6,9 % от общей площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Мирафлорес-1 находится на высоте 65 метров.

Он граничит с другими муниципалитетами штата Табаско: на севере с Сентлой, на востоке с Макуспаной, на юге с Халапой и Теапой, на западе с Кундуаканом, на северо-западе с Накахукой, а также на юго-западе граничит с другим штатом Мекисики — Чьяпасом.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 18 декабря 1883 года, по данным 2020 года в его состав входит 205 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство, животноводство и рыбная ловля — 7,9 %;
 промышленность и строительство — 20,2 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 69,2 %;
 безработные — 2,7 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 99,7 %;
 водоснабжение: 88 %;
 водоотведение: 99,3 %.

Фотографии

Примечания

Ссылки

См. также 
 Муниципалитеты Табаско
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Табаско